Маріон Бартолі і Шахар Пеєр були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не брала участі.

Петра Цетковська і Андреа Главачкова виграли титул, у фіналі перемігши пару Цзи Чуньмей і Сунь Шеннань з рахунком 7-6(9-7), 6-2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Draw 

Прага
2007, жінки, парний розряд